Een verkeersweg:
 N141 (België)
 N141 (Frankrijk)
 N141a (Frankrijk)
 N141b (Frankrijk)
 N141c (Frankrijk)
 N-141 (Spanje)
 N141 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing